Daryācheh-ye Bakhtegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Daryācheh-ye Ţashk, sjö, Fars, 
 Daryācheh-ye Bakhtegān (periodisk saltsjö), Fars, 
 Daryācheh-ye Bakhtegān (sjö), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar